Brukner ist der Familienname folgender Personen:

 Časlav Brukner (* 1967), serbischer Physiker
 Fritz Brukner (1881–1944), österreichischer Theater- und Literaturwissenschaftler
 Josef Brukner (1932–2015), tschechischer Schriftsteller, Übersetzer und Drehbuchautor
 Yechiel Brukner (* etwa 1957), Schweizer Rabbiner, der in Köln wirkt

Siehe auch:
 Bruckner
 Brookner
 Brugna